Unidos da Vila (Diadema) - escola de samba de Diadema, São Paulo.
Unidos da Vila (São José dos Campos) - escola de samba de São José dos Campos, São Paulo.
Unidos da Vila Alemã - escola de samba de Rio Claro
Unidos da Vila Kennedy - escola de samba do Rio de Janeiro.
Unidos da Vila Mapa - escola de samba de Porto Alegre.
Desambiguação